This Is the Moment (Friedrich Hollaender & Leo Robin), een lied van Friedrich Hollaender & Leo Robin uit 1948
 This Is the Moment!, een album van Kenny Dorham uit 1958
 This Is the Moment (Jekyll and Hyde), een lied uit de musical Jekyll and Hyde uit 1990, gecoverd door René Froger in 1992
 This Is the Moment (album van Chris Thompson), een album van Chris Thompson uit 1990
 This Is the Moment (lied van Chris Thompson), titelsong van bovengenoemd album
 This Is the Moment (Erik Santos), een album van Erik Santos uit 2004
 This Is the Moment (Son Mieux), een lied van Son Mieux uit 2022